Така-Суккан — исключённая из учётных данных в 1986 году деревня Иткуловского 2-й сельсовета Баймакского района БАССР.

История 
Хутор Така-Суккан существовал в 1916—1959 гг. В 1920 г. - 17 дворов и 93 жителя. 

На  1 января 1969 года входила в  Нигаматовский сельсовет. 

Ликвидирована согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов».

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Баймак): 52 км,
 центра сельсовета (Нигаматово): 12 км,
 ближайшей ж/д станции (Сибай): 93 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 269 человек; преимущественно башкиры.

Карта

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.54.

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Баймакского района